

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24
 Plebanka – część Gdańska, w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce 
 Plebanka – część Kościerzyny
 Plebanka – część miasta Więcbork
 Plebanka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Plebanka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec
 Plebanka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Plebanka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Plebanka – część wsi Krukówka w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Stężyca
 Plebanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów 
 Plebanka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin
 Plebanka – osada wsi Grzęska w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk

Wody 
 Plebanka – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo
 Plebanka – rzeka, lewy dopływ Czarnej